

События 
 1 января — перенесён на 1 января день начала годового Консульства в Древнем Риме.
 Консулы: Квинт Опимий (плебей) и Луций Постумий Альбин (патриций); квестор: Теренций Варрон (в Дальней Испании); монетные триумвиры: Гай Скрибоний и Гай Ювентий Тална; цензоры: Марк Валерий Мессала (патриций) и Гай Кассий Лонгин (плебей).
 154, ок. — Катон Старший написал «книжные записки» о земледелии.
 Сенат отправил приказ Прусию прекратить войну и возместить Атталу понесённые убытки. Прусий повиновался.
 154—139 — война римлян с лузитанами.
 Восстание в Испании лузитан. Лузитане одержали ряд серьёзных успехов.
 Вельможи Деметрия и окрестные цари составили против него заговор. Они подучили некоего Баласа и объявили, что он сын царя Антиоха IV. Бывший казначей Антиоха Гераклид явился в сенат с Александром Баласом и дочерью Антиоха Лаодикой. Сенат согласился на возвращение его в Сирию, Гераклид приступил к набору наёмников.
 «Мятеж семи ванов» во главе с Лю Пи. Ваны вступили в союз с хуннами. Мятежники потребовали от императора казни Чао Цо. Цзин-ди казнил его. Но Лю Пи объявил себя претендентом на императорский престол. Мятеж с большим трудом подавлен. Гибель Лю Пи.

Родились 
 Марк Порций Катон Салониан — древнеримский государственный деятель.
 154/153 — Гай Семпроний Гракх — народный трибун 123 и 122 годов до н. э.
 154, ок. — Луций Кальпурний Бестия (ум. после 90 до н. э.), консул 111 года до н. э.
 154, ок. — Гай Флавий Фимбрия, консул 104 года до н. э.

Скончались 
 Теренций Варрон, квестор 154 года в Дальней Испании; предполагаемый сын претора 184 до н. э. Убит лузитанами.

См. также

Примечания